Чинар може да се отнася за:

 Чинар - вид дърво

Селища

Градове 
 Чинар - град в Джалилабадски район, Азербайджан

Села 
 Чинар - село в Ахангарански район, Узбекистан
 Чинар - село във Вилает Балъкесир, Турция
 Чинар - село в Дербентски район, Дагестан
 Чинар - село във Вилает Хатай, Турция